Хатуев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Хатуев, Мансур Муслимович (1995) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Хатуев, Молди Аюбович (1979—2008) — российский милиционер, Герой России.